

Art et culture 
 , tableau de Vincent van Gogh

Cinéma 
 La Berceuse, film muet français réalisé par Louis Feuillade sorti en 1909.
 La Berceuse (en ), film dramatique soviétique réalisé par Mikhaïl Kalik sorti en 1959-1960.

Voir aussi